Артюхо́в — російське прізвище.

Відомі носії 
 Артюхов Іван Олександрович (1907—1977) — учасник партизанського руху в Україні під час Другої світової війни.
 Артюхов Федір Анатолійович (*1977) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Артюхов Юрій Борисович (* 1968, м. Київ) — генерал-лейтенант запасу.

Див. також 
 Артюх
 Артюхове
 Артюхівка
 Артюхін

Російські прізвища